Срібня́к — інша назва срібника.

Срібня́к — українське прізвище. Може походити від назви монети — «срібняк».

Персоналії 
 Ігор Срібняк (* 1963) — український історик.
 Мефодій (Срібняк) (* 1957) — архієрей Православної церкви України, архієпископ Сумський і Охтирський.

Див. також 
 Срібник
 30 срібняків

Українські прізвища
Прізвища на -як